Stati Uniti d'America
 North Miami – città  della Contea di Miami-Dade, Florida
 North Miami – città  della Contea di Ottawa, Oklahoma